Francesco Ferrucci, noto anche come Francesco Ferruccio – condottiero italiano
Francesco Ferruccio – incrociatore della Regia Marina